Halleinosoma är ett släkte av mångfotingar. Halleinosoma ingår i familjen Trachygonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Halleinosoma